Identifier (programmeren), een programmeerconcept
Veelgebruikte Engelstalige term voor Identificatiecode